Это список победителей Дневной премии «Эмми» за лучшее исполнение в анимационной программе (). Он распознает продолжающееся или одиночное озвучивание в сериале или специальном выпуске.

Победители премии

1990е

2000е

{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|-
! width=7% | Год
! width=31% | Актриса/Актёр
! width=31% | Программа
! width=31% | Персонаж
|-
|rowspan=5|2000
|style="background:#FAEB86;" |Джеймс Вудс
|style="background:#FAEB86;" |Геркулес|style="background:#FAEB86;" |Аид|-
| Пэм Гриер
| rowspan="2" | 
| Императрица соловьёв
|-
| Роберт Гийом
| Рассказчик
|-
| Нейтан Лейн
| 
| Джордж
|-
| Френч Стюарт
| Геркулес
| Икар
|-
|rowspan=5|2001
|style="background:#FAEB86;" |Нейтан Лейн 
|style="background:#FAEB86;" |
|style="background:#FAEB86;" |Спот Хелпермэн/Скотт Лидрейди II
|-
| Руби Ди
| 
| Алиса Великая
|-
| Кел Митчелл
| rowspan="3" | 
| Ти-Боун
|-
| Джон Риттер
| 
|-
| Кри Саммер
| Клео
|-
|rowspan=5|2002
|style="background:#FAEB86;" |
|style="background:#FAEB86;" |
|style="background:#FAEB86;" |Деннис
|-
| Джеки Чан
| Приключения Джеки Чана
| Джеки Чан
|-
| Кел Митчелл
| rowspan="2" | 
| Ти-Боун
|-
| Джон Риттер
| 
|-
| Алисия Сильверстоун
| 
| Шэрон Спиц
|-
|rowspan=5|2003
|style="background:#FAEB86;" |Грегори Хайнс
|style="background:#FAEB86;" ||style="background:#FAEB86;" |Большой Билл|-
| 
| Что новенького, Скуби-Ду?
| 
|-
| Уолтер Кронкайт
| 
| Бенджамин Франклин
|-
| Руби Ди
| Малыш Билл
| Алиса Великая
|-
| Джон Риттер
| 
| 
|-
|rowspan=5|2004
|style="background:#FAEB86;" |Джо Аласки
|style="background:#FAEB86;" |Дак Доджерс
|style="background:#FAEB86;" |
|-
| Нэнси Картрайт
| Ким Пять-с-плюсом
| 
|-
| Уолтер Кронкайт
| 
| Бенджамин Франклин
|-
| Джон Риттер
| 
| 
|-
| Генри Уинклер
| 
| Норвилл
|-
|rowspan=5|2005
|style="background:#FAEB86;" |Генри Уинклер |style="background:#FAEB86;" ||style="background:#FAEB86;" |Норвилл|-
| Мел Брукс
| Приключения Пигли Уинкса
| Вилли
|-
| Джоан Кьюсак
| 
| Рассказчик
|-
| Кевин Майкл Ричардсон
| Бэтмен
| Джокер
|-
| Кристи Карлсон Романо
| Ким Пять-с-плюсом
| 
|-
|rowspan=5|2006
|style="background:#FAEB86;" |Майли Флэнаган 
|style="background:#FAEB86;" |Приключения Пигли Уинкса
|style="background:#FAEB86;" |Пигли Уинкс
|-
| Тони Джей
| 
| Спайдеру
|-
| Джесс Харнелл
| 
| Свонки и Гамперс
|-
| Тара Стронг
| rowspan="2" | Приключения Пигли Уинкса
| Дана
|-
| Расси Тейлор
| Ферни
|-
|rowspan=5|2007
|style="background:#FAEB86;" |Эрта Китт |style="background:#FAEB86;" |Новая школа императора
|style="background:#FAEB86;" |Изма|-
| 
| 
| Руфф Раффман
|-
| Майли Флэнаган
| Приключения Пигли Уинкса
| Пигли Уинкс
|-
| Дэника Ли
| 
| Утёнок Минг-Минг
|-
| Расси Тейлор
| Приключения Пигли Уинкса
| Ферни
|-
|rowspan=5|2008
|style="background:#FAEB86;" |Эрта Китт 
|style="background:#FAEB86;" |Новая школа императора
|style="background:#FAEB86;" |Изма
|-
| Джессика Ди Чикко
| Новая школа императора
| Мэлина
|-
| Дэника Ли
| 
| Утёнок Минг-Минг
|-
| Кристофер Ллойд
| Кибергонка
| Хакер
|-
| Кевин Майкл Ричардсон
| Бэтмен
| Джокер
|-
|rowspan=5|2009
|style="background:#FAEB86;" |
|style="background:#FAEB86;" |
|style="background:#FAEB86;" |Эймор и Крушитель
|-
| Джим Каммингс
| 
| Тигра
|-
| Эми Полер
| Могучая Би
| Бесси Хиггенботтом
|-
| Джоан Риверз
| 
| Бабб|-
| Ванесса Уильямс
| | Мама Мирабелла
|}

2010е

2020е
{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|-
! width=7% | Год
! width=31% | Актриса/Актёр
! width=31% | Программа
! width=31% | Персонаж
|-
|rowspan=5|2020
|style="background:#FAEB86;" |Том Кенни |style="background:#FAEB86;" |Губка Боб Квадратные Штаны
|style="background:#FAEB86;" |Губка Боб Квадратные Штаны
|-
| Пэйджет Брюстер
| Утиные истории| Делла Дак
|-
| 
| rowspan="2" | Семейка Грин в городе| Тилли Грин
|-
| Крис Хоутон
| Крикет Грин
|-
| Паркер Симмонс
| Мао Мао: Герои чистого сердца''
| Mao Mao
|-
|rowspan=6|2021
|style="background:#FAEB86;" |Паркер Симмонс |style="background:#FAEB86;" |Мао Мао: Герои чистого сердца
|style="background:#FAEB86;" |Mao Mao|-
| 
| 
| Багз Банни/Даффи Дак
|-
| Том Кенни
| Губка Боб Квадратные Штаны
| Губка Боб Квадратные Штаны
|-
| Тресс Макнилл
| Озорные анимашки
| 
|-
| Джонатан Прайс
| Пайни: Одинокая сосна
| Дедушка Сид
|}

 Программы с множеством побед 
2 победы
 Жизнь с Луи
 Новая школа императора
 Губка Боб Квадратные Штаны

 Множественные победы 3 победы Эрта Китт2 победы Луи Андерсон
 Дэнни Джейкобс
 Нейтан Лейн
 Том Кенни

 Множественные номинации 4 номинации Дэнни Джейкобс
 Джон Риттер
 Лили Томлин3 номинации Луи Андерсон
 Руби Ди
 Эрта Китт
 Нейтан Лейн
 Рита Морено
 Роб Полсен
 Том Кенни2 номинации'''
 Эд Аснер
 
 Джефф Беннетт
 Джим Каммингс
 Уолтер Кронкайт
 
 Майли Флэнаган
 Марк Хэмилл
 
 Дэника Ли
 Кристофер Ллойд
 Тресс Макнилл
 Кел Митчелл
 Кевин Майкл Ричардсон
 Эми Полер
 Энди Рихтер
 Паркер Симмонс
 Расси Тейлор
 Генри Уинклер

Исполнение в анимационной программе